Новое Село — село в Бежецком районе Тверской области. Входит в Сукроменское сельское поселение.

Географическое положение 
Село расположено в 12 км на юг от центра поселения села Сукромны и в 26 км на юг от районного центра города Бежецк.

История 
В 1889 году в селе была построена деревянная Борисоглебская церковь.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Сукроменской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село входило в состав Плотниковского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Сукроменского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена полуразрушенная деревянная Церковь Бориса и Глеба (1889).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района